Slovo diblík znamená čertík, šotek.

Dále může mít tyto významy:

příjmení osob
 František Xaver Diblík (1887–1955) – český akademický malíř, grafik a legionář
 Otakar Diblík (1929–1999) – český designér
 Vlasta Diblíková (* 1960) – česká pilotka dopravních letadel

v biologii
 Žralok šotek známý též jako Žralok diblík

v kultuře
 Vedlejší mimozemská postava v seriálu Futurama
 Černý Diblík, bílý kocour – díl seriálu Futurama
 Roztomilý diblík – novela Petra Kersche